Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 69-es, továbbá 69A, 69É jelzésű villamosok:

 69-es villamos (Budapest)
 69A villamos (Budapest)megszűnt
 69É villamos (Budapest)megszűnt